Der Nationale Handelsrat (engl. National Trade Council ) ist eine vom US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump geplante neuen Behörde, die am Regierungssitz im Weißen Haus in Washington die Handelspolitik der neuen US-Administration mit den verschiedenen Regierungs-Ministerien koordinieren soll.

Personal 
Als ersten Leiter der Einrichtung und „Direktor für Handel und Industriepolitik“ nominierte Donald Trump vor Weihnachten 2016 den US-Amerikaner Peter Navarro, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Paul Merage School of Business in Kalifornien und ausgewiesenen Gegner der Handelspolitik Chinas.

Siehe auch 
 Kabinett Trump

Weblinks 
 badische-zeitung.de, Wirtschaft, 27. Dezember 2016: China und USA steuern auf einen Handelskrieg zu

Einzelnachweise 

Wirtschaftspolitik (Vereinigte Staaten)
Behörde (Vereinigte Staaten)
Gegründet 2017